Fakultet za informacione sisteme i tehnologije (FIST) je osnovan u okviru ideje osnivanja privatnog univerziteta UDG. Ideja na kojoj počiva FIST je kako da se osnovni principi izgradnje informacionih sistema primijene u ekonomiji i biznisu.

Zgrada Univerziteta 

Zgrada Univerziteta Donja Gorica je površine 16.700 m² i u ovom trenutku najveći je objekat u privatnom vlasništvu u Crnoj Gori. Zgrada ima pet moderno opremljenih amfiteatara kapaciteta oko 1500 mjesta, zatim 25 učionica sa 1.100 mjesta, kongresnu salu kapaciteta 505 mjesta, školu za strane jezike sa šest učionica sa ukupno 100 mjesta, dok je kabinetski prostor na nivou 200 radnih mjesta. U sastavu ovog kompleksa je moderno opremljena čitaonica sa 400 mjesta, zatim sala za umjetničke izložbe, studentski klub površine 400 m², knjižara, ljetnji amfiteatar-pozorište, teretana, studentski restoran sa 350 mjesta, podzemna garaža sa 200 parking mjesta.

Pristup razvoju informacione tehnologije  
Cilj fakulteta je da omogući studentima UDG-a da nezavisno od tipa studija, ovladaju neophodnim informatičkim znanjima. Nastavni planovi i programi su zasnovani na američkom konceptu praktičnosti i izvođenja nastave. Nosioci ideje Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije su prof. dr Veselin Vukotić, jedan od osnivača i rektor Univerziteta, i prof.dr Jakov Crnković, šef katedre i rukovodilac odsjeka za informatiku na -{SUNY}- Univerzitetu Olbani u američkoj državi Njujork. Iz saradnje sa profesorom Crnkovićem proizilazi i saradnja sa -{SUNY}- Univerzitetom, pa je uspostavljen program razmjene studenata. Saradnici fakulteta su kompanije Saga, Majkrosoft i Exploring, koje posluju u oblasti informacionih tehnologija, a u procesu realizacije je saradnja sa kompanijom Nokija. Ipak, oslonac je na ideji angažovanja mladih ljudi i propremanja u skorijoj budućnosti sopstvenog kadra. U realizaciji ideje UDG učestvuje i privatna firma “Univerzitats”, čiji su osnivači Veselina Vukotić, Dragan Vukčevića, Milo Đukanović i Tomislav Čelebić.

Osnovna polazišta studija 
Jedno od osnovnih polazišta studija na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije je interdisciplinarnost. Polazna premisa ovakvog pristupa je shvatanje da kako se „ekonomija ne može objasniti samo ekonomijom“, tako se i informatička znanja stiču radi neposredne primjene i olakšavanja rješavanja realnih biznis problema. Ove studije mogu upisati svršeni srednjoškolci koji žele da imaju preduzetnički pristup sopstvenom znanju. UDG stvara uslove i kvalitet nastave da student stekne znanje, vještine i karakter koji mu omogućavaju da sjutra može da radi u bilo kojoj zemlji svijeta. 

Postoji potražnja za ekonomistima sa znanjima iz oblasti informacionih tehnologija ili informatičarima koji su u mogućnosti da svoja znanja neposredno primijene u ekonomiji i biznisu. Fakultet za informacione sisteme i tehnologije obrazuje mlade ljude koji će biti u mogućnosti da zadovolje ove zahtjeve tržišta. Ove studije istovremeno omogućavaju studentima prohodnost na međunarodnom tržištu. Program studija je kompatibilan sa sličnim programima mnogih evropskih i svjetskih univerziteta, prije svega studijama informacionih tehnologija na univerzitetu u Olbani. Ovo omogućava razmjenu studenata i time daje šansu studentima FIST-a da borave i da se usavršavaju na nekom inostranom univerzitetu.

Nastavni plan i program 
Iz veoma bogate ponude predmeta, izdvajamo predmet baze podataka u trećem semestru, u okviru koga se izučava dio Orakl tehnologija - dizajn baza podataka i programiranje SQL-om. Sa kompanijom Orakl je uspostavljena saradnja, kako u oblasti obrazovanja nastavnog kadra, tako i u dijelu licenciranja i stalnog nadgrađivanja softvera. Orakl je najveća svjetska kompanija za proizvodnju biznis softvera, sa više od 320000 korisnika, među kojima je 98 od 100 kompanija koje se nalaze na FORBES-ovoj listi najuspješnijih kompanija. Orakl tehnologija je lider u industriji softvera već više od 30 godina. U Crnoj Gori, većina uspješnih i velikih kompanija koriste upravo Orakl bazu podataka. Nastavni plan i program je prilagođen profesionalno dizajniranom modelu obuke koji nudi -{Oracle Academy}-. Koncepti programa se realizuju kroz forsiranje realnih projekata. Napredni studenti se mogu pripremiti za -{Oracle9iSQL}- sertifikat.

Saradnja sa privrednim subjektima 

U cilju što bolje implementacije stečenih znanja, FIST je razvio praksu uspostavljanja saradnje sa kompanijama koje se bave razvojem informacionih sistema ili koristeiste u svom poslovanju. Imajući  to u vidu, važno je istaći da je FIST do sada sklopio sporazum o saradnji sa kompanijom ComTrade - najvećom IT kompanijom u regionu, koja zapošljava više od 2000 informatičara. Jedan od rezultata te saradnjeje i „Fabrika znanja“, najveća regionalna IT manifestacija, koja je po drugi put održana na UDG-ju. Fabrika znanja predstavlja poslovno-edukativni događaj koji je do sada održan četiri puta. Tokom 2009. i 2010. godine, događaj održan u Beograd-u, dok  se 2011. i 2012. godine za mjesto dešavanja odabrala Podgorica. Događaj je do sada imao dvostruku namjenu – sa jedne strane bio je usmjeren na  uspostavljanje bliže saradnje između IT industrije i ostalih privrednih djelatnosti, dok je sa druge strane za cilj imao popularizaciju novih tehnologija među pripadnicima generalne populacije, a naročito među mladima.

FIST ima sporazum o saradnji sa više kompanija, preko kojih studentima treće godine omogućava internship programe koji su korisni za sticanje praktičnih iskustava. Jedna od takvih kompanija je i NLB Montenegrobanka, koja studentima FIST-a, kroz poseban intership program, omogućava da praktično primijene već stečeno znanje, ali i da kroz praksu steknu novo.

Gostujući predavači 
FIST redovno organizuje gostujuća predavanja. Između ostalog, gostujuća predavanja su održali dvojica ambasadora u Crnoj Gori - Nj.E. Roderik Mur, ambasador Sjedinjenih Američkih Država i Nj.E. Petar Turčinović, ambasadora Republike Hrvatske. Džoni Hodžić je održao predavanje „Govor i scena“. Dva predavanja je održao i dr Gojko Čelebić, poznati književnik i profesor koji predaje na nekoliko inostranih fakulteta. Predavanja je održao prof. dr Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog Instituta za međunarodnu ekonomsku saradnju (WIW). Zatim, gost nam je bio Professor Atila Jajla iz Istanbula. predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, i mnogi drugi.

Spoljašnje veze 
 Fakultet za informacione sisteme i tehnologije

Факултети